Ōshiba ist der Familienname folgender Personen:

 Katsutomo Ōshiba (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kenji Ōshiba (* 1973), japanischer Fußballspieler